Bettschisser ist aufgrund ihrer abführenden Wirkung die mundartliche Bezeichnung für verschiedene Nahrungsmittel

 den Löwenzahn
 die Rebsorte Heunisch